Julian Moszyński (1827–1877) – polski inżynier budownictwa i architekt, ojciec Józefa
 Julian Wiktor Moszyński (1889–1967) – rotmistrz dyplomowany Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych i Legii Honorowej, absolwent École Supérieure de Guerre

Przypisy